Sankt Petersburg steht für:
 Sankt Petersburg, Stadt in Russland
 deutscher Name der Gemeinde Bourg-Saint-Pierre, im Kanton Wallis, Schweiz
 den Namen einer fiktiven Kleinstadt, in der Mark Twains Bücher über Tom Sawyer und Huckleberry Finn spielen
 Saint Petersburg, eine Stadt in Florida, USA
 Sankt Petersburg (Spiel), ein preisgekröntes Autorenspiel
 Sankt-Petersburg-Paradoxon, das wahrscheinlichkeitstheoretische Problem
 St. Peter (Bodrum), ein Johanniterkastel in Bodrum in der Türkei
 St. Petersburg (Quadrille), Quadrille von Johann Strauss Sohn
 ein Hochhaus in Moskau, siehe Two Capital City
 City of St. Petersburg, Schiff

Siehe auch:
 Petersburg